Gala kan syfta på:

 Gala – ett högtidligt evenemang
 Gala (artist) (1975–), en italiensk sångare
 Gala (äpple) – en äppelsort
 Gala Water